Kranuan (în ) este un district (Amphoe) din provincia Khon Kaen, Thailanda, cu o populație de 77.531 de locuitori și o suprafață de 322,017 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 9 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 81 de sate (muban).

Amphoe în provincia Khon Kaen